Янтарки:

 Янтарки — семейство наземных стебельчатоглазых лёгочных улиток.
 Янтарки — род стебельчатоглазых лёгочных улиток из одноимённого семейства.